Die Dunlop British Open Squash Championships 2008 fanden vom 6. bis 12. Mai 2008 in Liverpool im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Wertungskategorie PSA Super Series Silver, das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Wertungskategorie WISPA Gold. Das Preisgeld betrug 82.500 US-Dollar bei den Herren und 43.500 US-Dollar bei den Damen.

Titelverteidiger waren Grégory Gaultier und Rachael Grinham. Bei den Herren siegte David Palmer, der im Endspiel James Willstrop mit 11:9, 11:9, 8:11, 6:11 und 13:11 bezwang. Dies war Palmers vierter Titel bei den British Open nach 2001, 2003 und 2004. Die Damenkonkurrenz gewann zum insgesamt dritten Mal Nicol David. Im Finale gewann sie gegen Jenny Duncalf mit 9:1, 10:8 und 9:0.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Die Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen mit vier Plätzen für Qualifikanten. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Tom Pashley bei den Herren einen Startplatz im Hauptfeld, bei den Damen wurde keine Wildcard vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  (englisch)
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

2008
PSA World Tour 2007/08
WSA World Tour 2007/08
Squashturnier in England
Sportveranstaltung in Liverpool